Symphony Masses: Ho Drakon Ho Megas, или просто Ho Drakon Ho Megas, — третий студийный альбом, выпущенный в апреле 1993 года шведской группой Therion. Альбом был впоследствии переиздан лейблом Nuclear Blast в 2000 году как часть бокс-сета The Early Chapters of Revelation.

Диск записывался с декабря 1992 года по январь 1993 года в студии Montezuma в Стокгольме и на лейбле Megarock Records, на который группа перешла от старого лейбла Active Records.

В альбоме Symphony Masses: Ho Drakon Ho Megas группа отошла от дэт-метала в сторону экспериментов с дум-металом, готик-роком, прогрессивным роком, джазом, народной персидской и арабской музыкой, а также хеви-металом 1980-х годов.

Список композиций

Участники записи 
 Кристофер Йонссон — вокал, гитара, клавишные
 Магнус Бартельссон — гитара
 Андреас «Валлан» Валь — бас-гитара
 Пётр Вавженюк — барабаны

Хронология издания

Примечания

Литература

Ссылки 
 Symphony Masses: Ho Drakon Ho Megas на официальном сайте Therion
 

Альбомы Therion
Альбомы дэт-дум-метала
Альбомы Nuclear Blast Records